Гелла:

 Гелла — в древнегреческой мифологии, дочь орхоменского царя Атаманта и Нефелы, сестра-близнец Фрикса.
 Гелла — персонаж романа «Мастер и Маргарита», женщина-вампир из свиты Воланда.
 Гелла, Тамара Николаевна (род. 1953) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.